Bataille d'Orthez qui s'est déroulée en 1569 ;
 Bataille d'Orthez qui s'est déroulée en 1814.